Vintage – attributo che definisce le qualità ed il valore di un oggetto prodotto almeno vent'anni prima del momento attuale
Vintage – album dei Canned Heat  del 1970
Vintage – album di Michael Bolton  del 2003
Vintage – gruppo musicale russo
Vintage! – emittente televisiva
Vintage Books – casa editrice